Herget ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Herget (1917–1996), deutscher Verlagslektor und Publizist
 Franz Leonhard Herget (1741–1800), böhmischer Ingenieur, Mathematiker und Pädagoge
 Hildegard Herget (1930–2019), deutsche Künstlerin und Sportlerin
 Josef Herget (* 1957), deutscher Informationswissenschaftler
 Jürgen Herget (* 1965), deutscher Geograph
 Karl von Herget (1831–1913), preußischer Generalmajor
 Kurt Herget (1922–2003), deutscher Fußballspieler
 Matthias Herget (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Paul Herget (1908–1981), US-amerikanischer Astronom
 Raoul Herget (* 1957), österreichischer Musikpädagoge und Musiker
 Rudolf H. Herget (1940–2014), deutscher Schauspieler und Poet
 Sophie von Herget-Dittrich (1844–1925), deutsche Pianistin und Präsidentin des Klubs deutscher Künstlerinnen in Prag 
 Wilhelm Herget (1910–1974), deutscher Luftwaffenoffizier
 Winfried Herget (* 1935), deutscher Amerikanist und Hochschullehrer

Herget steht für:
 (1751) Herget, Hauptgürtelasteroid